Museu Etnològic de Barcelona
 Museu Etnològic del Montseny, a Arbúcies
 Museu Etnològic de Beneixama, País Valencià
 Museu Etnològic d'Ador, País Valencià
 Museu Etnològic de Formentera
 Museu Etnològic de Sant Lluís, Menorca
 Museu etnològic de Son Fe, Alcúdia (Mallorca)
 Museu Etnològic de València
 Museu Etnològic de Berlín, Alemanya
 Museu Etnològic de Creta, Grècia